Der Charity Cup war ein über das Internet veranstaltetes Schnellschachturnier, das vom 19. bis 26. März 2022 stattfand. Es war das zweite Turnier der Champions Chess Tour 2022 und wurde den Opfern des Krieges in der Ukraine gewidmet. Die Play Magnus Group hatte beschlossen, mit diesem Turnier Geld für den UNICEF-Kriegshilfsfonds zu sammeln.

Übertragung 
Das Turnier wurde im Internet unter anderem kostenlos auf Chess24.com übertragen und in mehreren Sprachen kommentiert.

Modus 
Für das Turnier war ein Preisgeld von 150.000 US-Dollar ausgelobt, wobei die Spieler ermutigt wurden, einen Teil ihres Gewinns zu spenden.

Teilnehmer 
Zum ersten Mal hatte es bei der Meltwater Champions Chess Tour aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine keine russischen Spieler geben.

Ergebnisse

Vorrunde 
Die Vorrunde fand vom 19. bis 22. März 2022 statt.

Die ersten acht Spieler qualifizierten sich für das Viertelfinale. Bei Punktegleichheit entschied eine Feinwertung über die Reihenfolge.

Play-offs 
Die Play-offs fanden vom 23. bis 26. März 2022 statt.

*Diese Spieler haben sich jeweils im Tie-Break durchgesetzt.

Weblinks 
 Charity Cup: Next Tour stage is fundraiser for UNICEF

Einzelnachweise 

Schachturnier
Sportveranstaltung im Internet
Schachveranstaltung 2022